Niemcy:
 Powiat Prenzlau (niem. Landkreis Prenzlau) – dawny pruski powiat w Brandenburgii, działał w latach 1818–1952
 Powiat Prenzlau (niem. Kreis Prenzlau) – dawny niemiecki powiat w okręgu Neubrandenburg, działał w latach 1952–1994

Zobacz też:
 Prenzlau